Hrabě Jindřich XXIV. Reuss Ebersdorf (22. ledna 1724, Ebersdorf - 13. května 1779, Ebersdorf) byl od roku 1747 až do své smrti vládcem německého hrabství Reuss-Ebersdorf.

Byl nejstarším synem ze třinácti dětí Jindřicha XXIX. Reusse Ebersdorfa a Sophie Theodory Castellsko-Remlingenské. Byl dědečkem krále Leopolda I. Belgického a pradědečkem královny Viktorie (prostřednictvím své dcery Augusty).

Jindřich XXIV. byl po svém otci od roku 1747 hrabětem Reuss-Ebersdorfským.

Rodina 
Jindřich XXIV. se 28. června 1754 oženil v Thurnau s Karoline Ernestine Erbach-Schönberskou. Měli sedm dětí:

 Jindřich XLVI. (Ebersdorf, 14. května 1755 - Ebersodrf, 18. dubna 1757).
 Augusta (Ebersdorf, 9. ledna 1757 - Koburg, 16. listopadu 1831), princezna Reuss-Ebersdorfská (německy: Prinzessin Reuß zu Ebersdorf); dne 13. června 1777 se vdala za vévodu Františka Sasko-Kobursko-Saalfeldského
 Luise (Ebersdorf, 2. června 1759 - Lobenstein, 5. prosince 1840), princezna Reuss-Ebersdorfská (německy: Prinzessin Reuß zu Ebersdorf); 1. června 1781 se vdala za knížete Jindřicha XLIII. Reuss-Köstritzského.
 Jindřich LI. (Ebersdorf, 16. května 1761 - Ebersdorf, 10. července 1822) se dne 9. dubna 1806 stal knížetem Reuss-Ebersdorfským (německy: Fürst Reuß zu Ebersdorf).
 Ernestine Ferdinande (Ebersdorf, 28. dubna 1762 - Ebersdorf, 19. května 1763).
 Jindřich LIII. (Ebersdorf, 24. května 1765 - Ebersdorf, 28. června 1770).
 Henriette (Ebersdorf, 9. května 1767 - Coburg, 3. září 1801) se provdala dne 4. července 1787 za prince Karla Leiningen-Dagsburg-Hartenburského.

Předkové

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1724
Úmrtí v roce 1779
Reussové
Němečtí princové
Muži